Osoby o tym nazwisku:
 Cyril Andresen – duński żeglarz sportowy, olimpijczyk
 Frode Andresen – biathlonista norweski, olimpijczyk
 Hans Andresen – duński kolarz szosowy i torowy,
 Hjalmar Andresen – norweski piłkarz
 Martin Andresen – piłkarz norweski
 Nigol Andresen – estoński polityk
 Rasmus Andresen – niemiecki polityk i samorządowiec
 Svend Andresen – duński piłkarz